Ильдар Салихович Миншин (род. 5 февраля 1985 года) - российский легкоатлет, специализировавшийся в беге с препятствиями.

Карьера 
Воспитанник калужской СДЮСШОР «Юность». Первый тренер Ильдара - Владимир Степанович Мороженко.

В настоящее время тренируется в столичном клубе «Луч» спортивного общества «Динамо» у М.М. Телятников.

В 2016 году был дисквалифицирован на два года в связи с абнормальными показателями в биологическом паспорте.

Главные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ильдар Миншин

Бегуны на средние дистанции России
Стипльчезисты России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил